Metriacanthosauridae — викопна родина алозавроїдів. Доволі крупні хижі динозаври (нерідко близько 8-10 м завдовжки), поширені переважно в Азії. Одна з найдавніших ліній алозавроїдів.

Систематика 

Метріакантозавриди - одна з найпримітивніших груп алозавроїдів. Включає базальних членів (чий склад, щоправда, варіюється від автора до автора) і підродини Metriacanthosaurinae.

Положення згідно Carrano, Benson & Sampson (2012):

Палеоекологія 
Метріакантозавриди - одна з перших ліній алозавроїдів у геологічному літописі. Найдавніший представник, Shidaisaurus, походить із Китаю, подібно до багатьох членів родини. Упродовж середнього й пізнього юрського періодів вона представляє собою одну з найуспішніших клад теропод в Азії. Вірогідно принаймні деякі члени були вищими хижаками. Розповсюдження її представників поза цим регіоном, однак, лишається не надто дослідженим. Єдиний підтверджений метріакантозаврид із Європи - Metriacanthosaurus із оксфорду Британії. Можливі метріакантозавриди відомі також із келовею-оксфорду Франції. Так само з Франції міг походити потенційний останній представник групи - Erectopus. Цей альбський теропод має довгу систематичну історію, що, однак, наразі не привела до ідентифікації надійнішої за члена Allosauroidea, тим часом як автори припущення про спорідненість із метріакантозавридами не навели переліку спільних характеристик. Останній здебільшого визнаний рід клади - Siamotyrannus - походить із ранньої крейди Таїланду.

Примітки